Guardia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laguardia (kommunhuvudort), Baskien, Araba / Álava, 
 Guardia (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar